Mit Satztechnik bezeichnet man
 die Verfahren, die zu einem fertigen Druckerzeugnis führen – siehe Satz (Druck), Schriftsetzer oder Drucktechnik
 in der Musik das angewandte Regelwerk zur Komposition eines mehrstimmigen Satzes, siehe Tonsatz, Kontrapunkt